J75 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico OAM Observatory, di La Sagra